Le tournoi de qualification CEV pour le Championnat du monde de volley-ball masculin 2018 verra les nations membres s'affronter pour 7 places qualificatives à la phase finale qui aura lieu en Italie et en Bulgarie.

Composition des poules 
39 équipes nationales CEV participeront aux qualifications.

Premier tour 
Les 7 pays qui se trouvent dans la plus petite division participeront au premier tour. Ce premier tour jouera également le rôle de tour de qualification dans la division des petits pays du Championnat d'Europe 2017 pour ces équipes. Les équipes sont placés dans les poules en suivant le Serpentine system en fonction de leur place finale au Championnat d'Europe 2015. Mais, l'Irlande du Nord et l'Islande ont échangé leur poule car l'Islande a été tirée comme second hôte à côté du Luxembourg. Leur classement est visible entre parenthèses.

Second tour 
Les six hôtes sont têtes de séries dans une des six poules (de gauche à droite A-B-C-D-E-F). Le reste des participants sont regroupés en 5 sous-groupes (de 6 équipes) par rapport au classement CEV des équipes nationales au   - i.e. lorsque les fédérations se sont enregistrées pour participer au Qualification du Championnat du Monde - puis ont été tirés par conséquent dans l'une des six poules (de gauche à droite A-B-C-D-E-F). Leur classement est indiqué entre parenthèses (sauf pour les pays hôtes). Les poules ont été confirmées le .

Troisième tour

Procédure pour départager les équipes 
 Nombre de matchs gagnés
 Nombre de points gagnés
 Ratio des sets
 Ratio des points
 Résultat du dernier match entre les 2 équipes

Pour une victoire par 3-0 ou 3-1, le vainqueur obtient 3 points, le perdant 0 point.
Pour une victoire par 3-2, le vainqueur obtient 2 points, le perdant 1 point.

Premier tour 

 Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le second tour et pour le tour final de la division des petits pays du Championnats d'Europe 2017.

Poule A1
Lieu :  d'Coque Gymnase, Luxembourg, Luxembourg
Dates : 13–
Tous les horaires sont Central European Summer Time (UTC+02:00).

|}

|}

Poule B1
Lieu :  Laugardalshöll, Reykjavík, Islande
Dates : 20–
Tous les horaires son Western European Time (UTC±00:00).

|}

|}

Second tour 
 Les vainqueurs de chaque poule sera qualifié pour les Championnat du monde 2018, tandis que les seconds seront qualifiés pour le troisième tour.

Poule A2 
 Lieu : Palais des sport de Gerland, Lyon, France
 Dates : 24–
 Tous les horaires son Western European Time (UTC±00:00).

|}

|}

Poule B2
Lieu :  Topsportcentrum de Koog, Koog aan de Zaan, Pays-Bas
Dates: 23–
Tous les horaires sont CEST (UTC+02:00).

|}

|}

Poule C2
Lieu :  Arena Stožice, Ljubljana, Slovénie
Dates: 24–
Tous les horaires sont CEST (UTC+02:00).

|}

|}

Poule D2
Lieu :  Kalevi Spordihall, Tallinn, Estonie
Dates: 24–
Tous les horaires sont CEST (UTC+03:00).

|}

|}

Poule E2
Lieu :  Dom odbojke Bojan Stranic, Zagreb, Croatie
Dates: 24–
Tous les horaires sont CEST (UTC+02:00).

|}

|}

Poule F2
Lieu :  KV Arena Ball Sports Hall, Karlovy Vary, République tchèque
Dates: 24–
Tous les horaires sont CEST (UTC+02:00).

|}

|}

Troisième tour 
 Les vainqueurs seront qualifiés pour le Championnat du monde 2018.

Poule A3

|}

|}

Notes et références

Liens externes
Site officiel

2018 qualifications
Volley-ball masculin qualifications
Volley-ball masculin qualifications 2018
Volley-ball masculin qualifications 2018
Monde masculin qualifications 2018
Monde masculin qualifications 2018
Volley-ball en 2016
Volley-ball en 2017